Йюс () — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Тьонвиль (создан в результате административной реформы в 2015 году слиянием округов Тьонвиль-Уэст и Тьонвиль-Эст). До марта 2015 года кантон административно входил в состав упразднённого округа Тьонвиль-Эст.

Численность населения кантона в 2012 году составляла 46 612 человек. Код INSEE кантона — 5727. С марта 2015 года в составе кантона 23 коммуны и часть города Тьонвиль, административный центр — коммуна Йюс.

Коммуны кантона 
В кантон входит 23 коммуны и часть города Тьонвиль.

История 
До марта 2015 года в состав кантона входило 4 коммуны (население составляло 26 945 человек):

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Мозель уменьшилось с 51 до 27. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, к кантону Йюс 22 марта 2015 года были присоединены 20 коммун кантона Каттеном (был упразднён). Коммуна Тервиль из состава кантона Йюс перешла в состав вновь созданного кантона Тьонвиль. В результате количество коммун кантона увеличилось до 23. Также к кантону была отнесена часть города Тьонвиль.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Йюсе баллотировались 5 пар кандидатов (явка составила 41,80 %). Во втором туре 29 марта, Патрик Ветен и Рашель Зировник были избраны с поддержкой 74,0 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 39,29 %

Примечания